Grzegorz Lowas (1975-), hokeista
 Rudolf Lowas (1903-1983), drukarz, działacz sportowy